Yakutat steht für:
 Yakutat, eine Ortschaft und selbständiges Borough in Alaska
 Yakutat Bay, eine Bucht in Alaska
 Yakutat and Southern Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Alaska
 Yakutat Block, ein Terran vor der Südküste Alaskas

Siehe auch:
 Erdbeben in der Yakutat Bay 1899